Андре́й Рома́нов: Романов, Андрей (род. 1979) — российский автогонщик.
 Романов, Андрей Александрович (1897—1981) — князь императорской крови, старший сын великого князя Александра Михайловича и великой княгини Ксении Александровны.
 Романов, Андрей Андреевич (1923—2021) — член рода Романовых, князь, художник.
 
 Романов, Андрей Игоревич (Дюша Романов; 1956—2000) — советский и российский рок-музыкант.
 Романов, Андрей Николаевич (1964—2015) — советский и российский баянист,.